De Graff ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 De Graff (Kansas)
 De Graff (Minnesota)
 De Graff (Ohio)

Personen:
 Laurens de Graaf (1653–1704), holländischer Pirat
 John I. De Graff (1783–1848), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im Repräsentantenhaus

Siehe auch:
 Graff